Шухе́вич — українське прізвище.

Відомі носії:
 Шухевич Осип (1816—1870) — письменник і перекладач, український католицький священик
 Шухевич Володимир Осипович (1849—1915) — український громадський діяч, етнограф, педагог і публіцист. Син Осипа Шухевича.
 Шухевич (Любович) Герміна Максимівна (1852—1939) — українська громадська діячка, послідовниця емансипаційного руху Н. Кобринської. Дружина Володимира Шухевича.
 Шухевич Степан Євгенович (1877—1945) — український громадський і військовий діяч, отаман УСС (1914—1915), отаман УГА (1918—1919)
 Шухевич (Величковська) Ірина Федорівна (1885—1979) — маляр-портретист й іконописець. Онучка Осипа Шухевича.
 Шухевич (Геграєва) Наталя Йосипівна (1922—2010) — діячка українського визвольного руху, член ОУН, сестра головнокомандувача УПА Романа Шухевича.
 Шухевич Роман Осипович (1907—1950) — український політичний діяч, ідеолог українського націоналістичного руху XX століття, голова Проводу ОУН-Б, Герой України (2007). Онук Володимира Шухевича.
 Шухевич Тарас Володимирович (1886—1951) — український піаніст та педагог.
 Шухевич Юрій Осипович (1910—1941) — український співак-тенор, спортсмен. Онук Володимира Шухевича.
 Шухевич Юрій-Богдан Романович (1933—2022) — український політичний діяч, член Української Гельсінкської групи, політичний в'язень, 1-й і 5-й Голова УНА-УНСО (1990—1994 і 2005—2014), Герой України (2006). Син Романа Шухевича.

Українські прізвища